Die Gauliga Weser-Ems 1944/45 war die dritte Spielzeit der Gauliga Weser-Ems des Fachamtes Fußball. Die Gauliga Weser-Ems wurde in dieser Saison erneut in drei Gruppen eingeteilt, deren Sieger ursprünglich in einer Finalgruppe die Gaumeisterschaft ausspielen sollten. Kriegsbedingt wurde die Spieltätigkeit in den Gruppen Oldenburg-Ostfriesland und Bremen im Februar 1945 eingestellt. Ob der Spielbetrieb in der Gruppe Osnabrück überhaupt diese Saison aufgenommen wurde, ist aktuell nicht überliefert.

Mit der Kapitulation Deutschlands endete auch das Bestehen der Gauliga Weser-Ems. Mit der Britischen Zonenmeisterschaft gab es in der Nachkriegszeit wieder einen überregionalen Spielbetrieb für Vereine aus Nord- und Nord-Westdeutschland.

Gruppe Bremen (abgebrochen) 

|}

Gruppe Osnabrück (nicht ausgespielt) 
Teilnehmer:
 VfL Osnabrück
 TSV Osnabrück
 Schinkel 04
 Reichsbahn Osnabrück
 Raspo Osnabrück
 Osnabrücker SV 16
 Reichsbahn Cloppenburg

Gruppe Oldenburg-Ostfriesland (abgebrochen) 

|}

Quellen 
 
 
 Gauliga Weser-Ems 1944/45 bei http://www.claudionicoletti.eu

1944
Fußballsaison 1944/45
Abgebrochene Sportveranstaltung